Jacques Nolot, né le  à Marciac (Gers), est un acteur, scénariste et réalisateur français ;
 Pierre Nolot (?-), journaliste et spécialiste français des échecs ;
  (?-), réalisateur américain.